Die Iran International 2006 im Badminton fanden im Februar 2006 statt.

Sieger und Platzierte

Referenzen 
René Born: Badminton Data 2017, Eigenverlag (2016), 309 Seiten. (Online-Version)

2006
Badminton 2006